Морские цыгане — многозначный термин, может означать:

В географии и этнографии так называют несколько племен в Юго-Восточной Азии (фактически скорее морских кочевников, чем цыган):
 баджо — народ, обитающий в Сабахе, Брунее, Индонезии, Филиппинах, отчасти в Сараваке, а также некоторые племена, говорящие на макасарском и бугийском языках.
 мокен, также известные как Селунг, Салон, Чалом, Чао Лей или Чао Нам — австронезийская этническая группа, насчитывающая 2—3 тыс. человек, в основном морских кочевников.
 оранг-лаут, малайская народность, живущая на островах Риау в Индонезии.
 урак-лавой, жители побережья Таиланда.

В кино и литературе:

 «Морские цыгане» — фильм Джозефа Рэффила 1978 года.

См. также 
 Цыгане
 Кочевники
 Народы моря